211-я стрелковая дивизия — воинское соединение, имевшее два формирования:
 211-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в марте 1941 года
 211-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в декабре 1941 года